El Mastranto kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Mastranto, Guadalupe, ort, 
 El Mastranto, San Luis Potosí, ort, 
 El Mastranto, Dolores Hidalgo, ort, 
 El Mastranto, San José Iturbide, ort, 
 El Mastranto, Loreto, ort, 

Robotskapade Mexikoförgreningar